Alchimowicz:
 Alchimowicz (herb szlachecki)

 Kazimierz Alchimowicz (1840-1916)
 Hiacynt Alchimowicz (1841-1897)
 Wacław Alchimowicz (1914-1948)